Пелиљос има више значења:

 Пелиљос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пелиљос (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику